Александр Борисович Логинов () — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 7 декабря 1917 года в деревне Верхняя Вятской губернии (ныне —  Кировской области). После окончания пяти классов школы работал в родительском хозяйстве, колхозе, на железной дороге.

В октябре 1938 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году окончил Петрозаводскую школу младшего начсостава войск НКВД СССР. Участвовал в боях советско-финской войны.

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за Москву и Курской битве. Был ранен.

К февралю 1945 года гвардии сержант Александр Логинов командовал орудием 52-го гвардейского артиллерийского полка 18-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Восточной Пруссии. 5-6 февраля 1945 года на подступах к Кёнигсбергу расчёт Логинова в бою уничтожил 6 танков и 1 самоходное артиллерийское орудие противника, благодаря чему штурмовая группа смогла захватить вражеский опорный пункт. 8 апреля 1945 года расчёт Логинова одним из первых переправился через реку Прегель и прикрыл своим огнём переправу пехоты, уничтожив 16 огневых точек и около взвода солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии сержант Александр Логинов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8715.

Участвовал в Параде Победы. В 1946 году в звании старшего сержанта был демобилизован. Проживал и работал в Ижевске, посёлке Симоновский, городе Челябинск-40 (Озёрск).

Умер 4 мая 1992 года, похоронен в Озёрске.

Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-й степени, рядом медалей.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Герои атомного проекта. — Саров, 2005.
 Дриго С. В. За подвигом — подвиг. — Калининградское кн. изд-во, 1984.
 Лобанов В. Б. Восемнадцатая гвардейская. — Калининград, 1975.
 Лобанов В. Б. Восемнадцатая гвардейская / под ред. Б. Б. Котельникова. — Калининград, 1975.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники Курской битвы
Похороненные в Челябинской области